Valley Springs (Arkansas)
Valley Springs (Dacota do Sul)
Bear Valley Springs

Desambiguações de topônimos